Сборная Сомали по хоккею с мячом — представляет Сомали на международных соревнованиях по хоккею с мячом.

История 
Федерация Сомали по хоккею с мячом вступила в Федерацию международного бенди 2013 году. Сборная принимала участие в чемпионатах мира в группе «В» в 2014 и 2020 годах в Иркутске, в 2015 году в Хабаровске, в 2016 году в Ульяновске, в 2017 и 2019 годах в Швеции и в 2018 году в Харбине.

Команда полностью состоит из граждан республики Сомали, которые проживают в Швеции. Тренировки команды проходят в шведском городе Бурленге, где проживает около 3000 сомалийцев. О сборной Сомали планировалось снять документальный фильм, премьера которого должна была состояться в июне 2014 года.

15 декабря 2013 года сборная Сомали провела свой первый матч с ветеранами города Бурленге. Матч закончился со счетом 15:0 в пользу ветеранов. На матче присутствовало около 200 зрителей и много журналистов.

Первый официальный матч сборной Сомали состоялся 27 января 2014 года в Иркутске, который закончился победой сборной Германии со счетом 22:1. Автор первого гола сборной Сомали на 28 минуте матча стал Анвар Харед, голевой пас отдал вратарь Ахмед Мохамед. Всего за турнир сборная забила 3 мяча, 2 из которых забил А. Харед.

В 2016 и 2017 годах сборная Сомали сыграла товарищеские матчи с национальной командой Афганистана, составленной из граждан Афганистана, которые проживают в Швеции. 26 февраля 2016 сомалийцы одержали самую крупную в своей истории победу со счётом 15:0.

На чемпионате мира 2018 года (Хабаровск/Харбин) сомалийцы не забили ни одного мяча.

На чемпионате мира 2019 (Венерсборг, Швеция) сборная Сомали не планировала выступать. Однако в последний момент она заняла вакантное место, освободившееся из-за невозможности приезда команды Монголии. Уже в первой игре (против команды Словакии) сомалийцам удалось забить гол, (который оказался единственным на чемпионате) хотя в итоге они уступили 1:8. Сборная заняла на чемпионате в очередной раз последнее место.

Во всех пяти мировых чемпионатах сомалийцы все матчи проиграли и занимали соответственно последние места. Однако в Ульяновске на чемпионате мира 2016 года африканские спортсмены оказались предпоследними; из-за того, что эстонская сборная была дисквалифицирована.

В 2020 году сборная Сомали в последнем матче чемпионата в первом тайме забила единственный мяч на чемпионате и, впервые в своей истории, выиграла тайм матча.

Состав сборной

Выступления сборной Сомали

Примечания

Ссылки 
 Сборная Сомали готовится к чемпионату мира в Иркутске
 Клип
 Не пираты и не клоуны. Как сборная Сомали дебютировала на ЧМ в Иркутске (видео)
 somalia bandy 2014
 Сборная Сомали на ЧМ по хоккею с мячом 2015 в Хабаровске

Сомали
Хоккей с мячом